Которац може да се односи на:

 Которац, насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Которац (град), односно "Катера", стари средњовековни град-тврђава у Босни.
 Горњи Которац, градско насеље у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Доњи Которац, градско насеље у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ